Lea Quezada (conhecida como "Lea"),é uma cantora e compositora de R&B contemporâneo, nasceu em 12 de Agosto de 1980 em Nova York. Lea foi influenciada por cantoras como: Mariah Carey, Whitney Houston, Lisa Lisa, Toni Braxton, Aaliyah, Mary J. Blige e Anita Baker.

Sua Vida 
Seu amor de cantar começou com quatro anos, cantaria clássicos de Anita Baker, Whitney Houston e por Lisa Lisa. Durante sua juventude trabalhou na música para encontrar-se. Entretanto os trabalhos não satisfazeram sua carreira de cantar, procurou então sua carreira musical, que procurava uma oportunidade na indústria da música. Lea estava determinada a fazer sua marca na música. Como todas as estrelas, seu trabalho era duro e de perseverança, quando funcionou em pouca sorte no formulário, o homem que traria para fora seu potencial como cantora e artista.

O relacionamento entre a Blackground Records e Lea permitiu que desenvolvesse seu lado artístico como cantora, com criatividade. O compromisso e dedicação de Barry Hankerson e a equipe de funcionários da Blackground, são evidentes em uma parceira dela com o Lil' Flip, com o sucesso incrível do single Sunshine, algo positivo para seu álbum.

Lea esteve na estação de rádio com Ryan Leslie , que pode ser visto em sua página na internet e em muitos "myspace". Algumas canções foram reveladas, estas canções são: "I'm Gone" "I Give You My Heart" "U Can't Handle This" "Get Lost In Your Love" & "Read My Mind".

Ligações externas 
 
 

Cantores dos Estados Unidos
Cantores de R&B